Der Unibet World Grand Prix 2016 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde 2016 vom 2. bis zum 8. Oktober zum 19. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum 16. Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Der Titelverteidiger Robert Thornton wurde vom Niederländer Michael van Gerwen abgelöst, der das Turnier durch einen 5:2-sets-Finalerfolg gegen Gary Anderson zum dritten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in sets gespielt, die wiederum in einen best of five legs-Modus unterteilt waren. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden sets pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 9 sets. Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr wurden insgesamt £ 400.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für den World Grand Prix 2016 waren folgende Spieler teilnahmeberechtigt (Stichtag: 23. September, nach dem 16. Players Championship Event):

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 14 erstplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt sind
 Die 2 bestplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit aus Irland und Nordirland, die keine der beiden vorgenannten Kriterien erfüllen und bei mindestens vier Players Championships Turnieren teilgenommen haben

Top 16 PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Phil Taylor
  Peter Wright
  James Wade
  Robert Thornton
  Michael Smith
  Dave Chisnall
  Jelle Klaasen
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Raymond van Barneveld
  Mensur Suljović
  Stephen Bunting
  Terry Jenkins

Top 14 Pro Tour Order of Merit
  Benito van de Pas
  Gerwyn Price
  Alan Norris
  Joe Cullen
  Simon Whitlock
  Daryl Gurney
  Steve Beaton
  James Wilson
  Mervyn King
  Kyle Anderson
  Jamie Caven
  Steve West
  Cristo Reyes
  Robbie Green

Top 2 Irland / Nordirland
  Brendan Dolan
  Mick McGowan

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 World Grand Prix, Homepage der PDC
 Siegerliste in der Darts Database (englisch)
 World Grand Prix bei Darts1

Einzelnachweise 

2016
Dartveranstaltung 2016
Dartwettbewerb in Dublin